Ів'є () — місто у Білорусі
 Ів'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Ів'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта